Selma, település Alabama államban
Selma, település Oregon államban
Selma (film)
Selma, egy tavi szörny, ami Norvégiában a Seljord-tóban él